Серге́й Дьяче́нко:
 Дьяченко, Сергей Александрович (1952—2016) — государственный и политический деятель Республики Казахстан.
 Дьяченко, Сергей Викторович (1846—1907) — российский сотрудник органов правопорядка и общественный деятель, председатель Казанского окружного суда (1888 — 1903 годы), действительный статский советник, трижды городской голова Казани (1889 — 1899), почётный мировой судья.
 Дьяченко, Сергей Григорьевич (1944—2008) — советский и итальянский музыкант, скрипач, дирижёр, музыкальный педагог.